Сергей Валерьевич Варнавский (17 февраля 1960, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — советский хоккеист, нападающий ХК «Спартак» (Москва), трёхкратный вице-чемпион СССР, чемпион Словении (1992).

Биография 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея. В 1978 году участвовал в чемпионате Европы среди юниоров, на котором в 5 играх набрал 2+1 очко.

С 1981 года играл в ХК «Спартак» (Москва). В семи сезонах провел 259 игр, набрав 69+41 очко.

В 1988—1990 годах снова играл в «Торпедо». В 66 играх в первой лиге Варнавский набрал 31+21 очка.

В середине сезона 1989/90 переехал в Электросталь. Заканчивал игровую карьеру в Польше и Словении. В последний год стал чемпионом Словении в составе «Акрони Есенице», под руководством Владимира Крикунова. В этом сезоне Варнавский сыграл 28 игр, набрав 18+14 очков.

В настоящее время занимается детским хоккеем в Калининграде.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионатов СССР — 1982, 1983, 1984.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1986.
 Обладатель Кубка Шпенглера — 1985.
 Финалист Кубка Шпенглера — 1982.
 Чемпион Словении — 1992.

Ссылки 
 Профиль на сайте «История хоккейной команды „Спартак“ Москва»

Хоккеисты СССР
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Акрони Есенице»